Jakov I., kralj Engleske
 Jakov I. Aragonski
 Jakov II. Aragonski (Jakov I. od Sicilije)
 ...